Kapurthala (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Kapurthala (staat), een voormalig prinsdom in Brits-Indië
 Kapurthala (stad), de hoofdplaats van het district en van het prinsdom